Ви́ви:
 Виви (озеро) — озеро в Красноярском крае, географический центр России.
 Виви (река) — река в Красноярском крае.
 Виви (Демократическая Республика Конго) — город в ДРК
 Виви Орнитир — один из главных героев видеоигры Final Fantasy IX.